Impurezas sem valor encontrados juntos dos minérios.
 Inganga — curandeiro da África, também chamado ganga
 Jeans ou brim (Cabo Verde)
 Substância gelatinosa de tecidos ou órgãos.